Владимир Артёмов: Артёмов, Владимир Алексеевич (1897—1982) — советский психолог.
 Артёмов, Владимир Николаевич (род. 1964) — советский гимнаст.